Епархия Далласа () — епархия Римско-Католической церкви в городе Даллас, штат Техас, США. Епархия Далласа входит в митрополию Сан-Антонио. Кафедральным собором епархии Далласа является собор Пресвятой Девы Марии Гваделупской.

История 
15 июля 1890 года Святой Престол учредил епархию Далласа, выделив её из епархии Галвестона - Хьюстона. В 1891 и 1892 годах в епархию Далласа вошла территория упразднённого Апостольского викариата Аризоны (сегодня — Епархия Тусона).

3 марта 1914 года, 3 августа 1926 года и 15 ноября 1947 года епархия Далласа передала часть своей территории новым епархии Эль-Пасо, епархии Амарилло и епархии Остина.

20 октября 1953 года епархия Далласа была переименована в епархию Далласа — Форт-Уэрта.

16 октября 1961 года епархия Далласа — Форт-Уэрта передала часть своей территории новой Епархия Сан-Анджелоепархии Сан-Анджело.

9 августа 1969 года епархия Далласа — Форт-Уэрта была разделена на епархию Далласа и епархию Форт-Уэрта.

12 декабря 1986 года епархия Далласа передала часть своей территории новой епархии Тайлера.

Ординарии епархии 
 епископ Thomas Francis Brennan (9.01.1891 — 17.11.1892);
 епископ Edward Joseph Dunne (24.09.1893 — 5.08.1910);
 епископ Joseph Patrick Lynch (8.01.1911 — 19.08.1954);
 епископ Thomas Kiely Gorman (29.08.1954 — 22.08.1969);
 епископ Thomas Ambrose Tschoepe (27.08.1969 — 14.07.1990);
 епископ Charles Victor Grahmann (14.07.1990 — 6.03.2007);
 епископ Кевин Джозеф Фаррелл (6.03.2007 — 15.08.2016);
 епископ Эдвард Джеймс Бёрнс (13.12.2016 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Католицизм в Техасе
Культура Далласа